Auch 1994 gab es keine öffentliche deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest im Rahmen einer eigenen Fernsehsendung. Die ARD erteilte dem Komponisten- und Texterteam Ralph Siegel und Bernd Meinunger den Auftrag für ein Wettbewerbslied. Als Interpreten wurde von diesen hierfür die Mädchen-Gruppe Mekado zusammengestellt. Der Name leitete sich von den Vornamen der drei Sängerinnen Melanie Bender, Kati Karney und Dorkas Kiefer ab. 

Der Song Wir geben ’ne Party wurde in Deutschland am 21. März 1994 im Rahmen der Fernsehsendung Die Goldene Eins vorgestellt.

Beim Eurovision Song Contest 1994 am 30. April 1994 in Dublin (Irland) erreichte dieser Beitrag den dritten Platz, wenn auch mit deutlichem Abstand hinter Irland und Polen. Aus zwei Ländern, Rumänien und Ungarn, erhielt Deutschland mit zwölf Punkten die jeweils höchste Wertung.

In der deutschen Hitparade war der Titel Wir geben ’ne Party erfolglos; er konnte sich nur eine Woche in den Top 100, und zwar auf Platz 100, platzieren.

Siehe auch 

 Liste der Musikwettbewerbe und Preise

Weblinks 

 offizielle Website des NDR zur Vorentscheidung 1994
 Archiv des EC Germany zum Vorentscheid 1994

1994
Musikwettbewerb 1994